Carterton ist der Name für:

 Carterton District, ein Distrikt in Neuseeland
 Carterton (Neuseeland), eine Kleinstadt im Carterton District in Neuseeland
 Carterton (Oxfordshire), ein Ort in England